Делитель (математика)
 Наибольший общий делитель
 Делитель нуля в абстрактной алгебре 
 Делитель единицы

 Делитель напряжения
 Делитель тока
 Делитель мощности
 Делитель частоты
  Делитель — комбинационное логическое устройство в электронике

 Делитель потока — дроссельный или объёмный гидроаппарат, делящий поток на две части
 Делитель (демультипликатор) — деталь автомобильной  МКПП

См. также 
 Потенциометр (резистор)